

Patronyme 

 Georges Theunis (1873-1966) est un homme politique belge
 Pierre Theunis (1883-1950), sculpteur belge
 Pierre Theunis (1961), humoriste belge
 André Theunis (1952), luthier belge

Prénom 
Theunis est un prénom notamment porté par :

Theunis Wypart, peintre verrier du

Toponyme 

 Rue Pierre Theunis à Bruxelles